Příjmení Šuvalov (), přechýleně Šuvalovová (), má více nositelů: 

 Andrej Šuvalov (* 1965), sovětský a ruský sportovní šermíř, kordista
 Maxim Šuvalov (1993–2011), ruský hokejista
 Pjotr Ivanovič Šuvalov  (1711–1762), ruský státník a polní maršál
 Viktor Šuvalov (1923–2021), sovětský lední hokejista